Alexander Galtschenjuk ist der Name folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Galtschenjuk (* 1994), US-amerikanischer Eishockeyspieler, siehe Alex Galchenyuk
 Alexander Nikolajewitsch Galtschenjuk (* 1967), belarussischer Eishockeyspieler und -trainer, siehe Aljaksandr Haltschenjuk